Hangelbach ist ein Gewässername im Stadtgebiet von Erbach (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg:

 Hangelbach, zwei Zuflüsse des Hangelenbachs, Unterlaufname der Schleiche (Fluss) (zum Erlenbach oder Erlbach, zur Donau) im Erbacher Stadtgebiet; flussabwärts:
 Hinterer Hangelbach, rechter Zufluss gegenüber Erbach
 Vorderer Hangelbach, rechter Zufluss gegenüber Erbach

Siehe auch:
 Hängelbach, rechter Zufluss der Sulm (zum Neckar) bei Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg